Антон Игоревич Крысанов (25 марта 1987, Тольятти) — российский хоккеист, нападающий. Воспитанник тольяттинского хоккея. В настоящее время является игроком тольяттинской «Лады», выступающей в ВХЛ.

Карьера 

Начал профессиональную карьеру в 2004 году в составе тольяттинской «Лады», выступая до этого за её фарм-клуб. В дебютном сезоне, который принёс ему серебряные награды чемпионата России, провёл 15 матчей и набрал 1 (1+0) очко. В 2005 году на драфте НХЛ был выбран в 5 раунде под общим 148 номером клубом «Финикс Койотис». В составе «Лады» Крысанов выступал до 2009 года, проведя за это время 232 матча, в которых он набрал 67 (24+43) очков.

22 июня 2009 года был обменян в московское «Динамо» на право выбора на драфте КХЛ 2010 года. В сезоне 2009/10 Крысанов провёл на площадке 43 матча, набрав 14 (8+6) очков, однако по окончании сезона из-за проигранной конкуренции другим центрфорвардам ему пришлось покинуть московский клуб. 2 сентября 2010 года подписал контракт с нижнекамским «Нефтехимиком», в составе которого за полтора сезона он набрал 14 (5+9) очков в 46 проведённых матчах.

24 октября 2011 года Крысанов был обменян в ханты-мансийскую «Югру» на Егора Миловзорова.

30 мая 2014 года «Югра» отправил Крысанова в «Автомобилист» на денежную компенсацию..

В сборной 
В составе сборной России Антон Крысанов принимал участие в юниорском чемпионате мира 2005 года, а также мировом молодёжном первенстве 2007 года, на последнем из которых он стал серебряным призёром. На этих турнирах провёл 12 матчей, набрав 6 (0+6) очков.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата России 2005.
 Обладатель Континентального кубка 2006.
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2007.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 22 февраля 2016 года

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Чэнтоу»
Задрафтованные ХК «Аризона Койотис»